Дано () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, в Юго-Западной области. Административный центр провинции Иоба.

География 
Город расположен на западе центральной части страны, на высоте 287 м над уровнем моря. Помимо собственно города Дано городская коммуна включает ещё 22 деревни.

Климат 
Средняя годовая температура в Дано составляет 28,2 °C. Годовая норма осадков составляет 955,8 мм, при этом в течение года осадки распространены крайне неравномерно. Самый влажный месяц — август (231,9 мм), а самый засушливый месяц — январь (1,6 мм).

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 20 922 человека. Население городской коммуны Дано по данным переписи 2006 года составляет 43 829 человек. Преобладающая этническая группа — дагари.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Буркина-Фасо